Horní Újezd ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Horní Újezd, Gemeinde im Okres Přerov
 Horní Újezd u Litomyšle, Gemeinde im Okres Svitavy
 Horní Újezd u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč